Booker – osada w Wielkiej Brytanii, w Buckinghamshire
 Booker – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie
 Nagroda Bookera – najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii
 Booker – amerykański serial telewizyjny